Голоборо́дько — українське прізвище. Відомі носії:

 Голобородько Василь Іванович (1945) — український письменник, лауреат Шевченківської премії.
 Голобородько Володимир Ілліч (1940) — український новинар, письменник-сатирик.
 Голобородько Євдокія Петрівна (* 1937) — учений-педагог, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України.
 Голобородько Ілля Іванович (1908—1988) — український радянський партійний діяч, член ЦК КПУ.
 Голобородько Микола Костянтинович (1929—2020) — видатний український вчений-хірург.
 Голобородько Микола Максимович (1896–1921) — писар штабу 1-ї Волинської групи Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Голобородько Олександр Миколайович (1950) — український державний та політичний діяч, народний депутат України 1-го скликання, керівник ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Механмонтаж».
 Голобородько Олександр Олександрович (1938) — актор театру і кіно.
 Голобородько Сергій Анатолійович (* 1957) — радянський і український хірург, кандидат медичних наук.
 Голобородько Юрій Костянтинович (1927—2009) — прозаїк. Заслужений журналіст України.
 Голобородько Юрій Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Інше 

 Василь Голобородько — головний персонаж телесеріалу «Слуга народу», зіграний Володимиром Зеленським.
 Голобородька — колишня назва села Новоселівка, Пирятинський район, Полтавська область.

Примітки 

Українські прізвища